Hintermühl, Hintermühle und Hintermühlen sind Orts- und Gebäudenamen:

Orte in Deutschland:

 Baden-Württemberg:
 Hintermühle (Titisee-Neustadt), Ortsteil der Stadt Titisee-Neustadt im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

 Bayern:
 Hintermühle (Aschheim), Ortsteil der Gemeinde Aschheim im Landkreis München
 Hintermühle (Greding), Mühle am Agbach und Ortsteil der Stadt Greding, Landkreis Roth
 Hintermühle (Neureichenau), Ortsteil der Gemeinde Neureichenau im Landkreis Freyung-Grafenau
 Hintermühle (Ramsau), Ortsteil der Gemeinde Ramsau bei Berchtesgaden im Landkreis Berchtesgadener Land
 Hintermühle, Mühle im mittleren Schambachtal beim Ortsteil Schambach des Marktes Kipfenberg im Landkreis Eichstätt; siehe Arnsberger Schambachtal#Mühlen

 Brandenburg:
 Hintermühle (Finsterwalde), Wohnplatz der Stadt Finsterwalde im Landkreis Elbe-Elster

 Nordrhein-Westfalen:
 Hintermühle (Wipperfürth), Weiler im Ortsteil Agathaberg der Stadt Wipperfürth im Oberbergischen Kreis

 Rheinland-Pfalz:
 Hintermühlen (Langenhahn), Ortsteil der Gemeinde Langenhahn im Westerwaldkreis

 Sachsen:
 Hintermühle (Klingenberg), Mühle an der Wilden Weißeritz im Ortsteil Klingenberg der Gemeinde Klingenberg im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Orte in Österreich:
 Niederösterreich:
 Hintermühle (Gemeinde Grafenschlag), Ortsteil von Grafenschlag, Bezirk Zwettl
 Oberösterreich:
 Hintermühle (Au), Mühle am Klambach in der Ortschaft Au der Marktgemeinde Saxen im Bezirk Perg
 Hintermühle (Altenburg), Mühle in der Ortschaft Altenburg der Gemeinde Windhaag bei Perg im Bezirk Perg
 Hintermühle (Gemeinde Baumgartenberg), Ortslage der Gemeinde Baumgartenberg, Bezirk Perg
 Hintermühl, Weiler der Rotte Piberschlag im Ortsteil Schönegg der Marktgemeinde Vorderweißenbach im  Bezirk Urfahr-Umgebung
 Hintermühle (Gemeinde Schönau), Ortslage der Gemeinde Schönau im Mühlkreis im Bezirk Freistadt
 Hintermühle (Gemeinde Sonnberg), Ortsteil der Gemeinde Sonnberg im Mühlkreis im Bezirk Urfahr-Umgebung

 Steiermark:
 Hintermühlen (Gemeinde Krakau), Ortsteil der Ortschaft Krakauhintermühlen in der Gemeinde Krakau im Bezirk Murau, Steiermark

Orte in Polen:
 Hintermühle (Drossen) (heute Szczuka), Ortsteil der schlesischen Stadt Drossen (heute Ośno Lubuskie)

Mühlenbauwerke:
 Hintermühle Belzig, ehemalige Mühle am Belziger Bach in Bad Belzig im Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Hintermühle Buhwil, ehemalige Mühle und geschütztes Kulturgut in der Ortschaft Buhwil der Gemeinde Kradolf-Schönenberg im Bezirk Weinfelden, Kanton Thurgau
 Hintermühle Friedrichroda, ehemalige Mühle und Kulturdenkmal in Friedrichroda im Landkreis Gotha, Thüringen
 Hintermühle Hohenbucko, andere Bezeichnung für die Lochmühle Hohenbucko in der Gemeinde Hohenbucko im Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg
 Hintermühle/Wauermühle Lohmen, Mühlengebäude und Kulturdenkmal in Lohmen im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Hintermühle Olbernhau, ehemalige Mühle und technisches Denkmal in Olbernhau im Erzgebirgskreis, Sachsen

Siehe auch:
 Hintere Mühle